Jan van Galenstraat (Amsterdam), straat in Amsterdam
 Jan van Galenstraat (metrostation), metrostation in Amsterdam
 Jan van Galenstraat (sportpark), voormalig sportpark in Amsterdam

Zie ook 
 Jan van Galenplantsoen